Людвиг Мартынович Кемц (; 1801—1867) — немецкий и русский метеоролог и физик.

Биография 
Родился в Трептове-на-Реге 11 января 1801 года в семье Мартина Филиппа Камца и его жены, дочери купца, Доротеи Луизы Блейдор. Учился сначала в местной школе, потом в гимназии в Трептове; с 1814 года учился в Берлинской гимназии Фридриха-Вильгельма, где его учитель Фридрих Вильгельм Юнгиус пробудил в нём интерес к атмосферным явлениям. С 1817 года учился в латинской школе при приюте в Галле.

В 1819 году поступил в Галльский университет, сначала изучал право, но затем перешёл к занятиям математическими науками и физикой; в 1822 году получил степень доктора философии за своё рассуждение о логарифме интегралов. В 1824 году получил хабилитацию, изучая корпускулярную теорию Исаака Ньютона и волновую теорию Огюстена Жана Френеля.

В 1826 году начал читать в Галльском университете лекции по метеорологии и земному магнетизму в качестве приват-доцента, в 1827 году получил звание экстраординарного, а в 1834 году — ординарного профессора. За этот период времени он издал целый ряд статей по изучению электрических и световых явлений; статьи эти обратили на него внимание учёного мира, и изданный в 1839 году Кемцем «Lehrbuch der Experimentalphisik» создал ему солидную учёную известность; этот учебник стал официальным учебным пособием в прусских университетах. Но более важное значение для него имели работы в области изучения законов атмосферных явлений.

С 1832 года он проводил исследования ледников в Альпах.

В период с 1825 по 1831 годы он написал целый ряд замечательных монографических исследований об изменениях в стоянии барометра, о влиянии луны на барометр, об определении средней температуры суток, о причинах наименьшей температуры пред восходом солнца, о годичных изменениях температуры, о северном сиянии и пр. В 1831, 1832 и 1836 гг. вышло в трёх томах капитальное сочинение Кемца «Lehrbuch der Meteorologie» («Учебник метеорологии»), которое является классическим в области избранной науки; он представляет не только свод всего сделанного по метеорологии прежде, но ряд специальных самостоятельных исследований по всем частям науки, произведенных по одному общему плану; Кемц обнаружил удивительную начитанность в том, что было сделано по той же науке ранее, но особенно замечателен целый ряд остроумных и интересных самостоятельных вычислений и ряд прекрасных наблюдений и опытов. Изданное самим Кемцем сокращенное изложение его книги — «Vorlesungen uber Meteorologie» (1840), было вскоре переведено на русский (проф. М. Спасским «Чтение о метеорологии»), французский, английский и итальянский языки. С 1841 года — член-корреспондент Прусской академии наук.

С 1830 года Кемц был соредактором (с Морицем Мейером) издаваемой в Лейпциге Всеобщей энциклопедии науки и искусства. Был членом масонской ложи Hallenser Zu den Drei Degen.

Кроме сочинений по физике (6 работ), магнетизму (11 работ) и метеорологии (46 работ), у него еще было несколько работ по географии, лекции по которой он читал с 1841 года на на физико-математическом факультете Дерптского университета в общей сложности в течение 12 семестров. Свои лекции Камц читал на основе «физической географии» Фридриха Гофмана; занимался, в частности, вопросами земного магнетизма в Северной Европе и России. В 1854 году он опубликовал в журнале «Das Inland» серию статей «О сущности и содержании физической географии».

С 1847 года и почти до конца жизни он ежегодно совершал путешествия с научной целью — преимущественно в Альпы, для изучения вопроса о происхождении ледников; он издавал по поручению Императорского русского географического общества «Метеорологический сборник» («Repertorium für Meteorologie»; 1860—1865, 10 выпусков), в котором сообщались результаты и выводы из наблюдений, делавшихся по всей империи; большая часть статей в сборник принадлежала самому Кемцу.

В 1849 году был возведён в дворянство.

В 1865 году он был избран в члены Академии наук и назначен директором Метеорологической обсерватории. При нём М. А. Рыкачёв был назначен помощником директора обсерватории, В. П. Кеппен и А. И. Воейков работали в обсерватории.

Умер  года в Санкт-Петербурге в чине действительного статского советника; похоронен на Смоленском евангелическом кладбище.

Семья 
В 1834 году женился на Эмили Лоренц (1815—1843). С 1844 года был женат на Эмили фон Хойнинген, дочери ливонского помещика. Его дочь Констанца была замужем за Бертольдом Дельбрюком.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Erki Tammiksaar Das Fach der Geographie an der Universität Dorpat in den Jahren 1802–1891 
 

Выпускники Галле-Виттенбергского университета
Преподаватели Галле-Виттенбергского университета
Профессора Императорского Дерптского университета
Метеорологи XIX века
Метеорологи Германии
Метеорологи Российской империи
Физики XIX века
Физики Германии
Члены Прусской академии наук
Масоны Германии
Масоны XIX века
Действительные статские советники
Похороненные на Смоленском лютеранском кладбище